Guadarrama (rivier), rivier in Spanje
 Guadarrama (Spanje), plaats in Spanje
 Sierra de Guadarrama, gebergte in Spanje